

Astronomia 
 8387 Fujimori – asteroide

Persone 
 Alberto Fujimori – politico peruviano, ex presidente del Paese (1990-2000)
 Keiko Fujimori – politica peruviana
 Seikichi Fujimori – scrittore e drammaturgo giapponese